La Chapelle-Neuve ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 La Chapelle-Neuve (Côtes-d’Armor) im Département Côtes-d’Armor
 La Chapelle-Neuve (Morbihan) im Département Morbihan